Ютырмалькы:

Реки:
 Ютырмалькы (приток Малой Кашкы)
 Ютырмалькы (приток Часельки)